Le Motor City Open 2016 est l'édition 2016 du tournoi de squash Motor City Open qui se déroule au Birmingham Athletic Club à Détroit du 20 au . 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 joueurs qualifiés.

Ali Farag remporte son plus grand succès en s'imposant face à Nick Matthew.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Motor City Open
 Saison 2015-2016 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2016
Sport aux États-Unis en février 2016
Squash en 2016